Джабер:

 Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах — 13-й эмир Кувейта и третий эмир с начала независимости Кувейта
 Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах — премьер-министр Кувейта с 4 декабря 2011 года.

Фамилия 
 Джабер, Салах (род. 1985) — иракско-курдский футболист.

Топоним 
 Джабер — замок в Сирии

См. также 
 Джабир
 Габер